Сезон 2013/2014 — 3-й сезон «Ротора» в Футбольной Национальной Лиге, а также 22-й сезон клуба в чемпионатах России. Этот сезон стал последним для команды на Центральном стадионе.

Хронология событий

Подготовка к сезону 
По возвращении с последнего матча сезона 2012/2013 футболисты получили две недели отдыха.

28 мая 2013 года ФК «Ротор» успешно прошёл процедуру лицензирования.

10 июня 2013 года футболисты вышли из кратковременного отпуска и начинали подготовку к сезону. В этот день футболисты под руководством Валерия Бурлаченко провели легкую тренировку из разминок и пробежки. К полноценным занятиям команда приступила с 11 июня.

15 июня 2013 года команда отправилась на единственный предсезонный учебно-тренировочный сбор в Венгрию. Как и в прошлом сезоне «Ротор» базировался в городе Бюк, куда команда добиралась с пересадками — сначала из Волгограда до Москвы, затем из Москвы до Вены, а из Вены на автобусе до спортивного комплекса в Бюке.

Перед сбором команду пополнили: вратарь Илья Гаврилов (из ФК «Химки»), защитники Степан Рябоконь (из аренды), Виталий Устинов (из ФК «Нефтехимик»), Абдель Ламанж (из ФК «Шинник»), и Пётр Тен (аренда), полузащитник Дмитрий Комаровский (из ФК «Гомель»).
Вместе с командой на УТС находились потенциальные новички: сербский полузащитник Срджан Димитров («Инджия») и нападающий Максим Барсов («Волга» Ульяновск).

На сборе «Ротор» провёл три контрольных матча: 21 июня —  с боснийским ФК «Сараево» (победа 1:0), 25 июня — с оренбургским ФК «Газовик» (0:0) и 28 июня — с хорватским ФК «Сплит» (поражение 1:3).

29 июня 2013 года команда вернулась в Волгоград, где продолжила подготовку к сезону.

Зимние сборы

Первый 
25 ноября команда ушла в отпуск. Все футболисты получили от тренера по физической подготовке индивидуальные тренировочные графики, которые они должны были выполнять на протяжении всего времени отсутствия командных тренировок.

9 января 2014 года команда вышла из отпуска. Рано утром часть игроков и административный персонал вылетели из аэропорта Гумрак в Москву, где к делегации присоединилась остальная часть команды. Из Москвы «Ротор» отправился на двухнедельный учебно-тренировочный сбор на Кипр, где команда базировалась в городе Айя-Напа.

С командой на первый зимний УТС не полетели: защитник Илья Ионов, полузащитники Дмитрий Комаровкий (перешёл в ФК «Гомель») и Александр Нечаев, нападающий Александр Ставпец (перешёл в ФК «Урал»), а также защитник Михаил Меркулов, который был вызван в молодёжную сборную России на Кубок Содружества 2014, и вратарь Илья Гаврилов, который подыскивал себе новую команду.

На просмотре находились потенциальные новички: вратарь Денис Книга («Динамо» Брянск), полузащитник Александр Семячкин («Терек-2») и нападающий Дмитрий Агапцев («МИТОС»).

Основные события 
 3 июля 2013 года впервые в истории клуба на стадионе Центральный состоялась презентация игровой формы на сезон 2013/2014.
 5 июля 2013 года в конференц-зале Центрального стадиона состоялась пресс-конференция, где были представлены новички клуба.
 В июле 2013 года Александр Коротаев, Виталий Устинов и Семён Фомин в составе студенческой сборной России по футболу принимали участие в Летней Универсиаде. Фомин провёл все шесть матчей в стартовом составе, Устинов — пять матчей (один гол), Коротаев участия в матчах не принимал.
 30 июля 2013 года отправлен в отставку главный тренер Валерий Бурлаченко. Вместо него был назначен Игорь Ледяхов.
 6 сентября 2013 года Пётр Тен в составе молодёжной сборной России принял участие в матче отборочного турнира Чемпионата Европы 2015 против сборной Словении. Сборная России выиграла этот матч со счётом 2:1, а Пётр Тен сыграл все 90 минут.
 10 сентября 2013 года Пётр Тен в составе молодёжной сборной России принял участие в матче отборочного турнира Чемпионата Европы 2015 против сборной Болгарии. Сборная России выиграла этот матч со счётом 3:1, а Пётр Тен сыграл все 90 минут.
 3 октября 2013 года подал в отставку с поста главного тренера Игорь Ледяхов. Вместо с ним «Ротор» покинули и члены его тренерского штаба. В этот же день главным тренером был назначен Фёдор Щербаченко.
 11 октября 2013 года Пётр Тен в составе молодёжной сборной России принял участие в матче отборочного турнира Чемпионата Европы 2015 против сборной Болгарии. Матч закончился со счётом 3:3, а Пётр Тен сыграл все 90 минут. В этот же день Иван Лукьянов в составе сборной Латвии принял участие в матче отборочного турнира Чемпионата мира 2014 против сборной Литвы. Сборная Латвии проиграла этот матч со счётом 0:2, а Иван Лукьянов, выйдя на замену, сыграл 24 минуты.
 15 октября 2013 года Пётр Тен в составе молодёжной сборной России принял участие в матче отборочного турнира Чемпионата Европы 2015 против сборной Дании. Сборная России проиграла этот матч со счётом 0:2, а Пётр Тен сыграл все 90 минут.
 28 октября 2013 года Антон Архипов уволен из команды «за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения».
 15 ноября 2013 года Пётр Тен в составе молодёжной сборной России принял участие в матче отборочного турнира Чемпионата Европы 2015 против сборной Словении. Сборная России выиграла этот матч со счётом 1:0, а Пётр Тен сыграл все 90 минут.
 19 ноября 2013 года Пётр Тен в составе молодёжной сборной России принял участие в матче отборочного турнира Чемпионата Европы 2015 против сборной Эстонии. Сборная России выиграла этот матч со счётом 1:0, а Пётр Тен сыграл все 90 минут.
 26 ноября 2013 года Пётр Тен в составе сборной ФНЛ принял участие в матче против сборной Серии B, который проходил в Туле и завершился победой итальянцев со счётом 1:0. Пётр Тен сыграл первый тайм.
 16 декабря 2013 года старший тренер Олег Веретенников получил тренерскую лицензию УЕФА PRO.
 20 декабря 2013 года на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС принято решение засчитать ФК «Химик» поражение со счётом 0:3 в матче 23 тура Первенства ФНЛ «Ротор» -  «Химик», завершившегося со счётом 2:0. Причиной такого решения стал выход на поле в составе ФК «Химик» украинского нападающего Александра Касьяна, который не имел на это права.
 В январе 2014 года Михаил Меркулов во время учебно-тренировочного сбора на Кипре получил травму колена. У футболиста был диагностирован разрыв собственной связки надколенника правой ноги. Из-за травмы Михаил Меркулов не смог принять участие в составе молодёжной сборной России в международном турнире «Кубок Содружества 2014».
 21 февраля 2014 года Александр Коротаев в контрольном матче против ФК «Краснодар» столкнулся с вратарём соперников и получил перелом лодыжки.
 5 марта 2014 года Пётр Тен в составе молодёжной сборной России принял участие в товарищеском матче против сборной Норвегии. Сборная России выиграла этот матч со счётом 3:2, а Пётр Тен сыграл 71 минуту.

Форма

Тренерский штаб

Состав

Трансферы

Лето 2013

Пришли

Ушли

Зима 2013/2014

Пришли

Ушли 

* В аренду  
** Из аренды  
*** Выкуп контракта

Матчи

Товарищеские матчи

Футбольная Национальная Лига

Первый круг

Второй круг

Кубок России 2013/2014

Статистика

Индивидуальная

В ФНЛ

Минуты на поле

Голы

Дисциплинарные показатели

Капитаны

Форма

Во всех турнирах

Матчи и голы 

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые завершали сезон в других клубах:

|}

Бомбардиры

«Сухие» матчи 

Примечание: в данной таблице учитываются только полные матчи (без замен), в которых вратарь не пропустил голов.

Дисциплинарные показатели

Командная

Турнирная таблица

Движение команды в ФНЛ по турам

Домашняя посещаемость 

Примечание: жирным выделено самое большое кол-во зрителей в раунде.

Общая статистика 

Примечание: в данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Общая статистика по турнирам

Примечания

Ссылки 
 Статистика ФК «Ротор» в ФНЛ на сайте Чемпионат.com: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь 
 Статистика ФК «Ротор» в Кубке России на сайте Чемпионат.com: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь

См. также 
 ФК «Олимпия» Волгоград в сезоне 2013/2014
 ФК «Арсенал» Тула в сезоне 2013/2014
 ФК «Сибирь» Новосибирск в сезоне 2013/2014

2013/2014
Ротор